Натуральне число 1971
 1971 рік до нашої ери
 1971 рік нашої ери